Il doppio del torneo di tennis Bordeaux Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Javier Frana che hanno battuto in finale David Adams e Andrej Ol'chovskij 7-6, 4-6, 6-3.

Teste di serie

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)

 Bent-Ove Pedersen /  Bryan Shelton (primo turno)
 Arnaud Boetsch /  Olivier Delaître (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bordeaux 1993
ATP Tour 1993